Си́бли () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сибли, Антуанетт (род. 1939) — артистка балета, солистка Королевского балета Великобритании.
 Сибли, Генри Хейстингс (1811—1891) — первый губернатор штата Миннесота (США), участник подавления Восстания сиу (1862).
 Сибли, Генри Хопкинс (1816—1886) — бригадный генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.
 Сибли, Соломон (1769—1846) — американский политик, первый мэр Детройта.
 Сибли, Хайрам (1807—1888) — американский промышленник, предприниматель и филантроп.
 Сибли, Чарлз (1917—1998) — американский орнитолог и молекулярный биолог.

Топоним 
 Сибли (округ, Миннесота) — округ в штате Миннесота, США.
 Сибли (тауншип, округ Кроу-Уинг, Миннесота) — тауншип в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США.
 Сибли (тауншип, округ Сибли, Миннесота) — тауншип в округе Сибли, штат Миннесота, США.